Фаси, аль-Фаси () — нисба, указывающая на происхождение из города Фес (Марокко).

 Абду-ль-Кадир аль-Фаси (1599—1680) — исламский богослов, правовед маликитского мазхаба.
 Ицхак Альфаси (1013—1103) — духовный лидер еврейства Испании и Северной Африки в XI веке.